Список позиций Ready to Be в чартах включает в себя:

 Позиции в музыкальных чартах
 Позиции в коммерческих чартах (чартах продаж)

Альбома Ready to Be в целом, всех входящих в него песен, ремиксов и изданий.

В чарты продаж альбом вошёл благодаря количеству проданных копий, а в музыкальные — благодаря количеству прослушиваний на стриминговых сервисах.

Музыкальные чарты формата «Real-Time»

Ежедневные музыкальные чарты

Еженедельные музыкальные чарты

Cпециальные музыкальные чарты

Чарты продаж формата «Real-Time»

Ежедневные чарты продаж

Еженедельные чарты продаж

Примечания 

Информационные списки по алфавиту